Монтерру́био () — многозначный термин:

Топоним:
 Монтеррубио — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон;
 Монтеррубио — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос в составе автономного сообщества Кастилия и Леон;
 Монтеррубио — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон;
 Монтеррубио — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура;
 Монтеррубио — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
Фамилия:
 Оливье Монтеррубио (род. 1976) — французский футболист, известный выступлениями за «Нант» и «Ренн».